El término premonición puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la precognición (también, premonición o presciencia), la capacidad de conocer hechos antes de que sucedan;
 a Premonición o The Gift (2000), película protagonizada por Cate Blanchett;
 a Premonición (2004), película japonesa de terror;
 a Premonición (2006), tercer álbum del cantante David Bisbal;
 a Premonition (2007), película protagonizada por Sandra Bullock;
 a «Premonición» (2008), vigesimoséptimo capítulo de la serie español El internado;
 a Premonición (2015), película estadounidense de suspense.